Флит — фамилия. Известные носители:

 Флит, Александр Матвеевич (1891—1954) — советский поэт и писатель-сатирик.
 Флит, Джон Фэйтфул (1847—1917) — английский историк, эпиграфист и лингвист, индолог.
 Флит, Марина Александровна (род. 1937) — главный хранитель музея-заповедника «Павловск», лауреат Государственной премии России.
 Флит, Фредерик (1887—1965) — британский моряк, первым увидевший айсберг, погубивший «Титаник».

См. также 
 Фліт — украинская рок-группа.

Примечания